— японская актриса, актриса озвучивания и бывшая певица из префектуры Хиого, Япония. Тано была частью гёрл-группы Boystyle с 2001 по 2007 год. Её карьера сэйю началась с Toriko в 2011 году, и она участвовала в озвучивании нескольких аниме, таких как Smile PreCure!, Francesca,  и Zombie Land Saga. Она также появлялась в театральных постановках «», «», «Blue Exorcist», «Kuroko no Basuke» и «Семь смертных грехов».

Биография 
Изначально Тано была участницей айдол-группы .

В 2011 году она получила первую роль в аниме, озвучив персонажа по имени Рин в сериале Toriko. В 2012 году она озвучила Аканэ Хино/Кюа Санни в Smile PreCure!, девятом сезоне франшизы Pretty Cure; в интервью два года спустя Тано назвала это началом своей карьеры сэйю. В 2018 году она повторила свою роль в Pretty Cure вместе с другими пятьдесят четырьмя «претти кюа» в кроссоверном фильме , который был отмечен Книгой рекордов Гиннесса как «Аниме-фильм с самым большим количеством магических воинов».

В январе 2014 года Тано сыграла  в мюзикле «»; она исполнила роль как в постановке «», так и в . 3 апреля 2018 года Тано получила роль Гилы в сценической адаптации «Семи смертных грехов». 28 июля 2018 года было объявлено, что Тано перестанет выступать на сцене, чтобы вылечиться от болезни щитовидной железы; в роли Гилы её заменила актриса Ханэюри. Тано также сыграла Мамуси Ходзё в сценической адаптации Blue Exorcist, Live Act Ao no Exorcist ~Mashin no Rakuin~, и Рико Айду в сценической адаптации Kuroko no Basuke — Kuroko's Basketball The Encounter.

В феврале 2014 года она получила роль экзорциста в аниме Francesca о девушке-идоле Франческе из префектуры Хоккайдо, озвученной Юи Макино. В апреле 2014 года она получила роль Genesis в . Её персонаж Sword Art Online II Нори спела песню «Sleepless Legend» для SAO II Song Collection, которая была выпущена 22 марта 2017 года. Тано озвучила Сару Кадзуно в , которая является частью дуэта Saint Snow вместе с Лией Кадзуно (озвучивает Хината Сато). Асами озвучивает Аки Саотомэ в шутере от третьего лица .

10 сентября 2018 года Тано получила роль Саки Никайдо в Zombie Land Saga, аниме Cygames и MAPPA. Тано дала интервью Rolling Stone Japan вместе со своими коллегами по сериалу , Минами Танакой и Мамору Мияно. Она также появилась на панели Zombie Land Saga на Crunchyroll Expo 2019. В июльском интервью 2019 года для Anime! Аниме! после сотрудничества в аниме Grimoire A: Shiritsu Grimoire Mahou Gakuen, Тано упомянула, что во время записи ей помогли использовать диалект сага, чтобы точно воспроизвести персонажа.

Фильмография

Аниме

Фильмы

Театр

Видеоигры

Дубляж

Примечания

Ссылки 
Official agency profile 

Фотомодели Японии
Фотомодели XXI века
Актрисы XXI века
Актрисы Японии
Актрисы по алфавиту
Фотомодели по алфавиту
Идолы (японские артисты)
Актрисы озвучивания Японии